Кра́сное мо́ре:

 Красное море — море Индийского океана.
 Красное Море — мухафаза Египта.
 Красное Море — провинция Судана.
  — эритрейский футбольный клуб из Асмэры.